Rindeneule steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Ahorn-Rindeneule
 Ampfer-Rindeneule
 Erlen-Rindeneule
 Goldhaar-Rindeneule
 Großkopf-Rindeneule
 Heidemoor-Rindeneule
 Liguster-Rindeneule
 Sandheiden-Rindeneule
 Striemen-Rindeneule
 Wolfsmilch-Rindeneule
 Woll-Rindeneule